«Ньюка́сл Юна́йтед Джетс» () — австралийский футбольный клуб из города Ньюкасл. Основан в 2000 году, домашние матчи проводит на арене «Макдоналд Джонс Стэдиум». «Ньюкасл Юнайтед Джетс» в настоящий момент выступает в чемпионате Австралии (Эй-лиге). Является чемпионом Австралии сезона 2007/08.

История 

Клуб «Ньюкасл Юнайтед» был образован в августе 2000 года австралийско-кипрским бизнесменом Кон Константайном на базе клуба «Ньюкасл Брейкерс».

Тренеры 
  Иан Крук (2001—2004)
  Ричард Мани (2005)
  Ник Теодоракопулос (2006)
  Гэри ван Эгмонд (2007—2009)
  Бранко Чулина (2009—2011)
  Крейг Динс (3-11 октября 2011; )
  Гэри ван Эгмонд (20 октября 2011 — 20 января 2014)
  Клейтон Зейн (20 января — 5 мая 2014; )
  Фил Стаббинз (5 мая 2014 — 26 мая 2015)
  Джеймс Паско (2015; )
  Скотт Миллер (18 июня 2015 — 7 сентября 2016)
  Марк Джонс (23 сентября 2016 — 16 апреля 2017)
  Эрни Меррик (9 мая 2017 — 6 января 2020)
  Крейг Динс /  Ли Цян (6 января — 6 февраля 2020; )
  Карл Робинсон (6 февраля 2020 — 15 октября 2020)
  Крейг Динс (15 октября 2020 — 3 июня 2021)
  Артур Папас (с 28 июня 2021)

Достижения 
 Чемпион Эй-лиги: 2007/08.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт Эй-лиги 

Футбольные клубы Австралии
Спортивные клубы Нового Южного Уэльса